Нейково — название населённых пунктов.

Болгария 
 Нейково — село в Добричской области.
 Нейково — село в Сливенской области.

Россия 
 Нейково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Нейково — село в Березовском районе Одесской области.